Чемпионат мира по летнему биатлону — международные соревнования по летнему биатлону, проходящие с 1996 года. Современные чемпионаты мира включают в себя только лыжероллерные гонки (с 2010 года), состязания в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.

Места проведения

Биатлонные соревнования на чемпионатах мира

Кроссовые гонки 

Кроссовые гонки на чемпионатах мира проводились с 1996 по 2009 год.

Лыжероллерные гонки 

Лыжероллерные гонки на чемпионатах мира проводятся с 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 Новости летнего биатлона, Международный союз биатлонистов